Hipokrat je lahko:
 Hipokrat, grški zdravnik z otoka Kosa.
 Hipokrat, grški geometer z otoka Hiosa.
 Hipokrat (cca. 459. p.n.št. — 424. pr.n.št.), atenski (grški) vojskovodja